Ел Чилтепин има више значења:

 Ел Чилтепин (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Чилтепин (Ариспе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику